Міста Беніну — список 10 найбільших міст держави Бенін.

Список міст Беніну

Джерела

Посилання 

 Benin: largest cities and towns and statistics of their population World Gazetteer    

 
Бенін